Amir bezeichnet:
 Emir (arab.  amīr), die arabische Aussprache des Titels für Befehlshaber, Fürst oder Prinz, auch männlicher Vorname
 Amir (Kibbuz), einen Kibbuz in Nordisrael
 Amir (Arabien), einen antiken südarabischen Stamm
 (Banū) ʿĀmir, einen arabischen Clan der Quraisch
 Amir (Sänger), französischer Popsänger
 Amir (Vorname), einen arabischen oder hebräischen männlichen Vornamen

Amir ist der Familienname folgender Personen:
 Aharon Amir (1923–2008), israelischer Autor und Übersetzer
 Ahmad Amir-Ahmadi (1884–1974), Generalleutnant der Armee, Minister und Senator im Iran
 Bâbak Amir-Tahmasseb (* 1976), französischer Kanute
 Dov Amir (1912–1980), deutsch-israelischer Archivar
 Eldad Amir (* 1961), israelischer Segler
 Eli Amir (* 1937), israelischer Schriftsteller
 Eman El Amir (* 1981), ägyptische Squashspielerin
 Gamal El Amir, ägyptischer Squashspieler
 Haidar Abdul-Amir (* 1982), irakischer Fußballspieler
 Hoda Bin Amir (* 1954), libysche Politikerin
 Hossein Amir-Abdollahian (* 1964), iranischer Politiker und Außenminister
 Ibrahim Amir (* 1984), Mediziner und deutschsprachiger Autor und Dramatiker kurdisch-syrischer Herkunft
 Ibrahim Bin Amir (* 1961), malaysischer Poolbillardspieler
 Iraj Amir-Akhori (* 1962), iranischer Radrennfahrer
 Israel Amir (1902–2002), israelischer Luftwaffenkommandeur
 Jigal Amir (* 1970), israelischer Attentäter
 Mamadou Amir (* 1946), ägyptischer Wasserballspieler
 Mohamed Amir (* 1969), maledivischer Leichtathlet
 Mohammad Amir (* 1992), pakistanischer Cricketspieler
 Mohammad Ali Amir-Moezzi (* 1956), französischer Islam- und Religionswissenschaftler
 Muhammad Zaki Abu ʿAmir, ägyptischer Jurist
 Sahra Amir Ebrahimi (* 1981), iranische Fernsehschauspielerin
 Tal Amir (* 1956), israelische Sängerin
 Yehoshua Amir (1911–2002), israelischer Rabbiner, Philosoph und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Al-Amir